

Littérature 
 Pêcheur d'Islande, roman français de Pierre Loti, paru en 1886 ;
 Pêcheur d'Islande, article français d'Anatole Le Braz, paru en 1899 ;
 Pêcheurs d'Islande, ouvrage français de Jean-Loup Avril et Michel Quéméré, paru en 1984 ;
 Les Pêcheurs d'Islande, ouvrage français de Nelson Cazeils, paru en 2005.

Films 
Adaptations filmées
 Pêcheur d'Islande, film français d'Henri Pouctal, sorti en 1915 ; 
 Pêcheur d'Islande, film français de Jacques de Baroncelli, sorti en 1924 ;
 Pêcheur d'Islande, film français de Pierre Guerlais, sorti en 1933 ; 
 Pêcheur d'Islande, film français de Pierre Schœndœrffer, sorti en 1959 ;
 Pêcheur d'Islande, téléfilm français de Daniel Vigne, sorti en 1996.

Musique 
 Pêcheur d'Islande, musique de scène de Joseph-Guy Ropartz, publiée en 1891.

Notes et références